SS 12 – strada statale italiana
 SS-12 – missile sovietico
 SS.12 – missile francese